Лутовинов — значения:

 Фамилия
 
 Лутовинов, Григорий Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 5299; 1 декабря 1835.
 Лутовинов, Пётр Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 6815; 3 декабря 1842.
 Лутовинов, Сергей Александрович (род. 1975) — российский футболист.
 Лутовинов, Юрий Хрисанфович (1887—1924) — рабочий-металлист, революционер, профсоюзный деятель.

 Лутовинова 
 Лутовинова, Варвара Петровна (в замужестве Тургенева; 1787—1850) — мать писателя Ивана Тургенева, выведенная им в образе безымянной властной барыни в повести «Муму».

 Топоним 
 Лутовинова — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия

См. также